Stanisław Falkowski (1874–1937) – kurator synodu i członek konsystorza wileńskiego kościoła ewangelicko–reformowanego
 Stanisław Falkowski (ur. 1938) – polski ksiądz, działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL
 Stanisław Falkowski (1916–2004) – polski ksiądz, nagrodzony odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Falkowski (literaturoznawca)